Die Bezeichnung Internist hat die folgenden Bedeutungen:

 Kurzbezeichnung für einen Facharzt für Innere Medizin. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung bei der zuständigen Landesärztekammer darf diese Bezeichnung in Deutschland geführt werden.
 INTERNIST ist ein Diagnose-Expertensystem, Vorgänger von CADUCEUS.
 Der Internist ist eine Fachzeitschrift im Springer-Verlag.

Siehe auch: